The Animals — дебютный студийный альбом британской группы The Animals, выпущенный в 1964 году. В США он был выпущен на месяц раньше, чем в Великобритании и с другим порядком песен, который был представлен в британской версии диска, вышедшей в октябре 1964 года.

В том же году, сингл «The House of the Rising Sun», вошедший в  альбома занял первые строчки в американских и британских хит-парадах.

Список композиций

Британское издание

Сторона 1 
 «» (Eric Burdon, Ellas McDaniel) — 5:40
 «Bury My Body» (Al Kooper, Alan Price) — 2:53
 «» (John Lee Hooker) — 3:20
 «» (Fats Domino) — 1:40
 «» (Fats Domino, Dave Bartholomew) — 3:04
 «The Girl Can't Help It» (Bobby Troup) — 2:24

Сторона 2 
 «I'm Mad Again» (John Lee Hooker) — 4:18
 «She Said Yeah» (Larry Williams) — 2:22
 «» (Lew Herman) — 3:49
 «Memphis Tennessee» (Chuck Berry) — 3:08
 «Boom Boom» (John Lee Hooker) — 3:20
 «» (Chuck Berry) — 2:45

Американское издание

Сторона 1 
 «The House of the Rising Sun» (Traditional, arranged Alan Price)  — 2:59
 «The Girl Can’t Help It» (Bobby Troup) — 2:20
 «Blue Feeling» (Jimmy Henshaw) — 2:28
 «» (Wes Farrell, Bert Russell) — 2:18
 «The Right Time» (Lew Herman) — 3:42
 «» (Ray Charles) — 1:55

Сторона 2 
 «» (Chuck Berry) — 2:44
 «» (Dave Bartholomew, Fats Domino) — 2:59
 «Gonna Send You Back to Walker» (Johnnie Mae Matthews) — 2:22
 «Memphis, Tennessee» (Chuck Berry) — 3:04
 «I’m Mad Again» (John Lee Hooker) — 4:15
 «» (Fats Domino) — 1:35

Участники записи 
 Эрик Бердон — ведущий вокал
 Алан Прайс — электроорган
 Чес Чендлер — бас-гитара
 Хилтон Валентайн — гитара
 Джон Стил — ударные

Примечания 

Дебютные альбомы 1964 года
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании
Альбомы The Animals
Альбомы EMI Columbia Records
Альбомы блюз-рока